Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi – monumento equestre a Brescia
 Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo –  monumento equestre a Roma
 Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi – monumento equestre a Buenos Aires
 Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi – monumento equestre a La Spezia

Pagine correlate 
 Monumento a Giuseppe Garibaldi